Clitomachus, die latinisierte Form des altgriechischen Namens Kleitomachos, steht für:
 Kleitomachos, einen Philosophen des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Johann Alexander Döderlein (1675–1745), einen Gelehrten, der diesen Namen als Pseudonym verwendete